In 1997 werd het 93ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 12 januari tot 8 juli. Botafogo werd kampioen.

Eerste toernooi - Taça Guanabara

Finale

Tweede toernooi - Taça Rio

Derde toernooi
Het derde toernooi werd verlaat verspeeld omdat vier spelers van Vasco voor internationale wedstrijden opgeroepen werden. Flamengo trok zich terug voor de laatste twee wedstrijden en kreeg hiervoor een 0-1 verlies aangerekend.

Finale
Botafogo begon de finale met vier bonuspunten.

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1997